Desa Weninggalih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Weninggalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,46, long 107,10), Jawa Barat, 
 Desa Weninggalih (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 107,38), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar